Грейс Забриски (, род. 17 мая 1941 года) — американская характерная актриса, сыгравшая во множестве фильмов и телесериалов.

Родилась и выросла в штате Луизиана. Наиболее известна по своим ролям в телесериалах «Санта-Барбара», «Сайнфелд» «Зачарованные» и «Твин Пикс» (мать Лоры Палмер).

Забриски исполнила небольшие, но запоминающиеся роли в кинофильмах Дэвида Линча, Гаса Ван Сента, Вернера Херцога — «Офицер и джентльмен» (1982), «Аптечный ковбой» (1989), «Дикие сердцем» (1990), «Мой личный штат Айдахо» (1991), «Внутренняя империя» (2006) и «Мой сын, мой сын, что ты наделал» (2010).

Фильмография

Компьютерные игры
 2022 - The Quarry - Элиза

Ссылки 
 Официальный сайт 

Киноактрисы США